Салима Гезали (; род. 1958, Буира, Французский Алжир) — алжирская правозащитница, журналистка,  и политик. Лауреат премии имени Сахарова и премии Улофа Пальме (1997).

Биография 
Салима Гезали родилась в 1958 году на территории Французского Алжира. В 1980-х она примкнула к алжирскому феминистскому движению. По её словам, люди её поколения были вдохновлены примером женщин-солдат на войне за независимость Алжира и верили, что женщины должны иметь равные права. Она получила педагогическое образование и работала в профсоюзе. Гезали — активистка борьбы за права женщин, права человека и демократию, основательница ассоциаций «Женщины из Европы и Магриба» (), президент Ассоциации содействия развитию женщин, основатель и редактор женского журнала NYSSA. В 1993 году она стала редактором алжирского еженедельника La Nation.

С началом гражданской войны в Алжире в 1991 году Салима Гезали заняла пацифистскую позицию. La Nation отстаивал защиту прав человека и свободу слова, критикуя действия как правительства, так и исламистов. В 1996 году еженедельник был запрещён. В 2011 году он начал выпускаться вновь в Интернете. Гезали была удостоена ряда наград за свою деятельность.

В мае 2017 года Гезали была избрана депутатом от Фронта социалистических сил. 23 сентября 2018 года её лишили мандата после публикации открытого обращения к .

Награды 
 Prix du Club de la Presse (1995)
 Премия имени Сахарова (1997)
 Премия Улофа Пальме (1997)
 Theodor Haecker Price (1999)

Библиография 
 Les amants de Shahrazade (1999)
 Jours intranquilles (2009)

Примечания 

Лауреаты премии имени Сахарова
Правозащитники Алжира
Писатели Алжира
Писательницы XX века
Деятели феминизма Алжира
Политики Алжира